Joseph Baxendell ist der Name folgender Personen:

* Joseph Baxendell (Astronom) (1815–1887), britischer Astronom und Meteorologe
 Joseph Baxendell (Meteorologe) (1869–1940), britischer Meteorologe